BGJ steht als Abkürzung für:
 Berufsgrundbildungsjahr, Ausbildung an einer Berufsschule
 Flughafen Borgarfjörður in Borgarfjörður, Austurland, Island nach dem IATA-Code (wird nicht bedient)
 Lew (Währung) bis 1952, ehemaliger Währungscode nach ISO 4217

Abkürzung